Ляховщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ляховщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Ляховщина — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Ляховщина — деревня в Минском районе Минской области.
 Ляховщина — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.